Вилямовице () — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Бельский повят (силезский), Силезское воеводство. Население — 14 888 человек (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Соседние гмины 
 Гмина Бествина
 Бельско-Бяла
 Гмина Бжеще
 Гмина Кенты
 Гмина Козы
 Гмина Медзьна

Ссылки 
 Официальная страница

гмины Силезского воеводства
Бельский повет Силезского воеводства